Сборная Израиля по шахматам представляет Израиль на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Израиля. Наивысший рейтинг сборной — 2686 (2010). На Олимпиадах 1935 и 1939 годов участвовала предшественница сборной Израиля - сборная британской мандатной территории Палестина.

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Моше Черняк и Иосиф Порат (оба по 11 раз)
 На командных чемпионатах мира:  Михаил Ройз, Илья Смирин и Эмиль Сутовский (все по 3 раза)
 На командных чемпионатах Европы: Илья Смирин (8 раз)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Серебряный призёр — 2008
  Бронзовый призёр — 2010
Всего: 2 медали

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Серебряный призёр — 2003, 2005

Всего: 2 медали

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: 
 Шимон Каган
  4-я доска (1968); 
  4-я доска (1974)
 Борис Аврух
  2-я резервная доска (1998)
  4-я доска (2006)
 На командных чемпионатах мира: Илья Смирин  2-я доска (2005)
 На командных чемпионатах Европы: 
 Борис Альтерман 
  1-я доска (1997)
  рейтинг-перфоменс 2814 (1997)
  4-я доска (1992)
 Эмиль Сутовский
  3-я доска (2003)
  2-я доска (2005)
  рейтинг-перфоменс 2765 (2003)

Вторая сборная 
На домашнем командном чемпионате Европы 1989 года в Хайфе на правах хозяев Израиль выдвинул помимо основной также вторую сборную, чьи результаты, однако, не учитывались при распределении мест.

Примечания

Ссылки 

Ш
И
Шахматы в Израиле